Dębiec peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Dębiec, village de la voïvodie de Basse-Silésie ;
 Dębiec, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Dębiec, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dębiec, village de la voïvodie de Poméranie occidentale.